Польские лагеря смерти (термин) ― вопрос об уместности использования терминов «польские лагеря смерти» и «польские концентрационные лагеря».
Концентрационные лагеря Третьего рейха ― центры массового принудительного заключения отдельных категорий лиц, построенные нацистами в ряде европейских стран, в том числе и на территории оккупированной Польши.

Концентрационные лагеря под управлением поляков 
Тухоль (концентрационный лагерь) ― концлагерь времён Советско-польской войны (1919-1921)
Концлагерь в Берёзе-Картузской ― концлагерь, действовавший в довоенный период в 1934-1939 гг.
Згода (концлагерь) ― концлагерь, изначально бывший филиалом Аушвица, непосредственно после окончания войны продолжил функционирование, однако на этот раз там содержались в основном немцы. Находился под управлением польских спецслужб и НКВД.